SDP kan vara

 Tysklands socialdemokratiska parti
 Sozialdemokratische Partei in der DDR
 Finlands socialdemokratiska parti
 Kroatiens socialdemokratiska parti
 Japans Socialdemokratiska parti
 Bosnien och Hercegovinas socialdemokratiska parti
 Social Democratic Party, Storbritannien 1981-88
 Service Discovery Protocol